Liceo ginnasio statale Vittorio Emanuele II – scuola di Napoli
 Liceo classico Vittorio Emanuele II – scuola di Palermo
 Liceo classico Vittorio Emanuele III – scuola di Patti, in provincia di Messina